VRC steht für:
 Volksrepublik China, ein Staat in Asien
 Vertical Redundancy Check, ein Verfahren zur Fehlererkennung bei digitaler Datenübertragung
 Vienna Recording Company, auch Viennasound, österreichisches Plattenlabel

Abkürzung